Квалификация на чемпионат мира по пляжному футболу 2009 для зоны УЕФА — турнир, прошедший  в Кастельон-де-ла-Плана, Испания с 7 по 14 июля 2009 года.  Он определил пять команд, выходящие в финальную часть чемпионата мира, который прошел в Дубае.

Участвующие команды
26 команд подтвердили своё участие в отборочном турнире:

Групповая стадия

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Матчи за 5-е место

Победитель

Команды прошедшие квалификацию

Примечания 

Чемпионаты мира по пляжному футболу